

Sainte 
 Santa Quiteria, nom en espagnol de Sainte Quitterie.

Toponymes

Santa Quitéria, municipalité de l'État du Ceará.
 Santa Quitéria do Maranhão, municipalité de l'État du Maranhão.
 Santa Quitéria Futebol Clube, club de football de la municipalité de Santa Quitéria do Maranhão.
 Microrégion de Santa Quitéria, une des sept microrégions qui subdivisent le nord-ouest de l'État du Ceará.

Minas de Santa Quiteria, localité de la commune de Sevilleja de la Jara en Castille-La Manche.